Петро́вка () – село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина).

Население составляет 955 жителей (2006 год). Плотность населения — 189,63 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1590 году.

Село Петровка находится примерно в 28 км к юго-востоку от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 127 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

История 

Происхождение названия, очевидно, от даты основания села - на праздник Петра и Павла. Впрочем, в селе существует версия, которая связывает название села с Петром I. 

В Петровке расположен памятник архитектуры XIX в. - каменная Петропавловская церковь (1838).

На территории села обнаружено городище времен Киевской Руси (XII - ХIII вв.).

Село Петровка имеет довольно давнюю историю, оно относится к местам имеющим такие архиологические памятники как  Валы с погребениями скифских времён 7-2 веков.

О селе не содержится данных в Генеральном следствии Переяславского полка (1729-1731), хотя в составе Басанская сотни и Быковского волости упомянуто большинство окружающих сел. Румянцевское описание Малороссии 1765-1769 содержит информацию о селе Петровка Басанской сотни Переяславского полка (2).

Новый облик село получило в 1776 году, когда некоторые населенные пункты от Басани до Прилук были заселены переселенцами из Запорожской Сечи после пресловутого екатерининского приказа об отмене низового казачества.

Окружающие населенные пункты: Старый и Новый Быков, Казацкое, Красное, Середовка, Згуровка, как и все левобережные населенные пункты между Десной и Супоем, имели свою историю и во время освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого принадлежали сначала к Быковской, а затем к Басанской сотне Переяславского полка. Сечевики, которые переселились в Петровку в 1775—76 годах, строили его равными планками (улицами). Сельчане еще их называют созвучно — плам (план). Петровка относилась к Басаньской сотни.

В конце 1781 малороссийский генерал-губернатор отменил казачье самоуправление. Территориальные казацкие полки были заменены кавалерийскими и гусарскими. Петровские казаки служили в гусарских полках. Их набирали на шестилетнюю службу. Своих подданных царская власть щедро одаривала землей. Петровские хозяйства разрослись к угодьям Середовки и Николаевки.

В 1781 году в селе было 2 дома духовенства, 2 дома церковников и 143 дома простолюдинов и подсоседков. 1787 Петровка с 612 взрослыми мужчинами принадлежала графу Кириллу Разумовскому и военному товарищу Воробъевскому (3).

Петровчане построили в 1838 году Петропавловскую церковь, а в 1847 году при ней была открыта церковно-приходская школа. [4] В 1924 году молодежь осела на своих землях основала село Запорожье на месте  стана Загорож, который существовал в Киевской Руси с X века для смены лошадей княжеских гонцов.

Петропаловская церковь.

Скорее всего, Петропавловская церковь получила такое название потому, что село было основано в июле, на праздник Петра и Павла. Когда ее начали строить - неизвестно, однако строительство завершили в 1838 году. Храм имеет форму прямоугольника. В середине 19 века в Петропавловской церкви пристроили западный притвор (пристройка перед входом в храм) и двухъярусную колокольню с мавританским куполом. 

В 1895 году по замыслу архитектора Александра Ягна в притворе пристроили хоры в виде балкона, которые стояли на двух колоннах. В 1930 году верхний ярус колокольни был уничтожен, его восстановили через 20 лет. 

Петропавловская церковь является уникальной в архитектурном плане. Здесь можно увидеть черты раннего историзма и переход позднего классицизма к романтизму. Присутствуют также элементы неоготики.

Ссылки 
 Петровка на сайте Верховной Рады Украины
 ПАСПОРТ БОБРОВИЦКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ 2017 г.
 Генеральное описание Лівобережной Украины 1765-1769 рр.: покажчик населенных пунктов  / уклад.: Л. А. Попова, К. Г. Ревнивцева; ред. И. Л. Бутич. — Киев: Центральный гос. истор. архив УРСР, 1959. — с. 48.
 В. И. Новгородцев. Описания Киевского намесничества 70-80 годов XVIII ст.  — Киев, 1989. — с. 97, 264.
 Черниговские Епархіальные извѣстія: (подшивка) . — 1861. — с. 170 (№ 14, 8 октября).

Населённые пункты Бобровицкого района